Die Mutua Madrid Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 9. Mai 2021 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000.

Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 waren im Einzel Novak Đoković und im Doppel Jean-Julien Rojer und Horia Tecău. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier im Vorjahr nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.614.465 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.226.325 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. Mai 2021 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 128 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 113 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Madrid